Witting är ett efternamn, som burits av bland andra: 

 Alexander Witting (1861–1946), tysk matematiker 
 Amy Witting (1918–2001), australisk författare 
 Carl Witting (1823–1907), tysk komponist
 Claes Witting (1921–2013), svensk fonetiker, författare och målare
 Clifford Witting (1907–1968), engelsk författare
 Georg Witting (1655–1739), svensk militär och tecknare
 Gustaf Witting (omkring 1788–1830), svensk bildhuggare
 Göran Witting (1925–2017), svensk seglare
 Richard Witting (1856–1923), tysk bankman och politiker
 Rolf Witting (1879–1944), finländsk politiker och oceanograf
 Victor Witting (1825–1906), svenskamerikansk metodistpredikant

Se även 
 Witting (släkt)